Кэ́ти Ла́удон (; ) — шотландская кёрлингистка.

В составе команде Великобритании участница .

В составе команде Шотландии трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы.

Четырёхкратная чемпионка Шотландии среди женщин, чемпионка Шотландии среди смешанных команд.

Достижения 
 : серебро (, , ).
 : золото (1995, 1996, 1998, 2003).
 : золото (1993), серебро (1995).
 : бронза ().
 : золото (1989).
 : бронза ().
 : золото (2020, 2022).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь
Из семьи кёрлингистов: её брат Питер Лаудон — чемпион мира и Европы, а также тренер по кёрлингу; её сестра Эдит Хазард (урожд. Лаудон) — тоже кёрлингистка, играет в одной команде с Кэти.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы Шотландии по кёрлингу